Racovița se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Racovița, Argeș
 Racovița, Brăila, reședința comunei cu același nume
 Racovița, Dâmbovița
 Racovița, Dolj
 Racovița, Gorj
 Racovița, Olt
 Racovița, Sibiu, reședința comunei cu același nume
 Racovița, Timiș, reședința comunei cu același nume
 Racovița, Vâlcea, reședința comunei cu același nume
 Racovița (Budești), Vâlcea
 Racovița, Vaslui

Altele 
 Mănăstirea Racovița (Belgrad)
 Cula Racovița

Vezi și 
 Racoviță
 Râul Racovița
 Racova (dezambiguizare)

Toponime românești